Juste un Mouvement steht für:

 Juste un mouvement (Dokumentarfilm), 45-minütiger Dokumentarfilm von Vincent Meessen aus dem Jahr 2018
 Juste un mouvement, Originaltitel des Films Just A Movement von Vincent Meessen aus dem Jahr 2020